Bupleurum banaticum är en flockblommig växtart som beskrevs av Karl Theodor Kotschy och H.Wolff. Bupleurum banaticum ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
banaticum